Jeanne de Laval ist der Name folgender Personen:

* Jeanne de Laval (1433–1498), französische Adelige, Titularkönigin von Sizilien
 Jeanne de Laval (1449–1513), Äbtissin von Étival-en-Charnie
 Jeanne de Laval-Tinténiac, bretonische Adelige, Ehefrau von Bertrand du Guesclin